Стојанов може бити:

 Стојанов (презиме)
 Стојанов (Украјина), село у Украјини
 Стојанов, више села у Пољској